Kazazis () ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitrios Kazazis (* 1966), griechischer Volleyballspieler
 Filotas Kazazis (1917/18–2011), griechischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler, MdEP
 John N. Kazazis (1947–2021), griechischer Klassischer Philologe und Lexikograph
 Neoklis Kazazis (1849–1936), griechischer Archäologe, Hochschullehrer, Politiker und Schriftsteller